|-
| 217101 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217102 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217103 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217104 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217105 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217106 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217107 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217108 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217109 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217110 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217111 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217112 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217113 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217114 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217115 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217116 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217117 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217118 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217119 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 217120 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217121 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217122 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217123 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217124 - || ||  || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 217125 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217126 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217127 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217128 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217129 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217130 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217131 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217132 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217133 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217134 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217135 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217136 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217137 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217138 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217139 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217140 - || ||  || Palomar || M. White i M. Collins
|-
| 217141 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217142 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217143 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217144 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217145 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217146 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217147 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217148 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217149 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217150 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217151 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217152 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217153 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217154 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217155 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217156 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217157 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217158 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217159 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217160 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217161 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217162 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217163 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217164 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217165 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217166 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217167 - || ||  || Palomar || S. F. Hoenig
|-
| 217168 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217169 - || ||  || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 217170 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217171 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217172 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217173 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217174 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217175 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217176 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217177 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217178 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217179 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217180 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217181 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217182 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217183 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217184 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217185 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217186 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217187 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217188 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217189 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217190 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217191 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217192 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217193 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 217194 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217195 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217196 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 217197 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217198 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217199 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217200 - || ||  || Palomar || NEAT
|}

 
7